La Llave ist der Name folgender Orte:

 La Llave (Mendoza), Distrikt im Departamento San Rafael, Provinz Mendoza, Argentinien
 La Llave (Querétaro), Ort im Bundesstaat Querétaro, Mexiko

la Llave ist der Familienname folgender Personen:

 Pablo de la Llave (1773–1833), mexikanischer Priester, Politiker, Hebraist und Biologe 

Siehe auch:
 Ignacio de la Llave (Begriffsklärung)